Siamès o tailandès, llengua tai de la família de la família de llengües tai-kadai
 Siamès, habitant de Siam, regne al centre del sud-est asiàtic, que comprenia els territoris d'allò que avui és Tailàndia, Cambodja i Laos 
 Gat siamès, raça de gat originària de Tailàndia 
 Siamès tradicional, raça de gat originària de Tailàndia i equivalent al siamès antic 
 Siamès modern, raça de gat originària de l'antic regne de Siam, actualment Tailàndia
 Germà siamès, bessons units per naixement